Bulgan Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Dornod), 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Ömnögobi), 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Bajan-Ölgij), 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Chovd), 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Archangaj, lat 47,21, long 101,13), 

Robotskapade Mongolietförgreningar